Irreversible puede referirse a los siguientes artículos:
Irreversible (2002), película francesa dirigida por Gaspar Noé;
Irreversible (2006), canción del grupo español La Oreja de Van Gogh;
Irreversible (2014), álbum del dúo de música cristiana Tercer Cielo;
Irreversible (2017), serie de televisión chilena emitida por Canal 13.